Eris (mythologie), de Griekse godin van tweedracht en strijd
Eris (dwergplaneet), een dwergplaneet in het zonnestelsel vernoemd naar de Griekse Godin
Eris (geslacht), een spinnengeslacht
Eris (strafzaak), rondom leden Caloh Wahoh